Löbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Löbach (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Löbach (Much), Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen 

Gewässer:
 Löbach (Bröl), rechter Zufluss der Bröl nach Tüschenbonnen, Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen 

Löbach ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Löbach (* 1941), deutscher Künstler, Kunst- und Designkritiker sowie Hochschullehrer

Siehe auch:
 Lebach
 Lohbach
 Löhbach